Ottenbruch steht für:

 eine Ortslage in der nordrheinwestfälischen Großstadt Wuppertal, siehe Ottenbruch (Wuppertal)
 den dortigen Bahnhof, siehe Bahnhof Wuppertal-Ottenbruch
 Peter Ottenbruch (1957–2021), einen deutschen Maschinenbau-Ingenieur und Industrie-Manager